Бага́ж () — поклажа, пожитки, вещи, скарб, имущество, кладь, особенно дорожная или походная, груз (вещи, иные материальные ценности), упакованный для отправления транспортом и перевозимый отдельно от пассажира.

История 
Ранее Багажом назывались личные вещи пассажира, которые брались с собой или сдавались в особые помещения во время пути в дилижансе, на железной дороге или на пароходе. Для хранения багажа в транспортных средствах были предусмотрены особые места багажные отделения в повозках, вагонах, каютах, позднее особые вагоны (багажные), багажные отделения в трюмах и так далее.

На железных дорогах России, в имперский период, известная часть багажа (один пуд, за границей 20 — 25 килограмм) провозились бесплатно, а за излишек взималась плата по особому тарифу.

Багаж в поездке может быть сдаваем пассажиром и получаем им полностью или частично в пути на основании особых правил при перевозке тем или иным транспортным средством. В удостоверение принятия багажа пассажиру выдается багажная квитанция, которая должна быть предъявляема при обратном получении багажа пассажиром.
При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:
 перевозить за плату в багажном отделении транспортного средства или в отдельном транспортном средстве багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают сто восемьдесят сантиметров;
 провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

При перевозке железнодорожным транспортом багажом называются вещи и иные ценности, перевозимые для личных бытовых нужд. Такой багаж перевозится в багажном вагоне до станции назначения, указанной в проездном документе пассажира.

В пассажирских авиаперевозках размеры и вес багажа, а также количество мест багажа, следующего с пассажиром, регламентируется нормами Федеральных авиационных правил и разрабатываются самими авиакомпаниями на основании рекомендаций IATA. Багаж, который пассажир берёт с собой на борт, а не сдаёт на перевозку на регистрации, называется ручная кладь.

В случае перевозки морем багажом называется любой предмет (в том числе автомашина), перевозимые по договору морской перевозки пассажира. В этом случае багажом не считаются вещи, перевозимые по договорам морской перевозки груза либо животных.

Автоматизированное управление багажом BHS внедряется в основном в Аэропортах с использованием RFID технологий.

Официальное толкование

Международные правовые акты 
 П.5 ст.1 Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа (Афины, 13.12.1974).

 Ст.1 Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (Бишкек, 9 .10.1997).

Правовые акты России 
 Ст.180 Кодекса торгового мореплавания РФ (Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
 Ст.2 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ).

См. также 
 Ручная кладь

Примечания

Литература 
 Декрет СНК РСФСР «О провозе дипломатическими курьерами иностранных представительств дипломатической почты и багажа», от 14 октября 1921 года.
 Глава IX Договор морской перевозки пассажира, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

Транспортная терминология
Тыл